Monte Capitolino - uma das colinas de Roma
 Museus Capitolinos - um dos principais museus de Roma
 Manuel Capitolino da Rocha Carvalho

Desambiguação